Изинкаб има више значења:

 Изинкаб (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Изинкаб (Уман), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику